José Luis Manzano ist der Name folgender Personen:

* José Luis Manzano (Unternehmer) (* 1956), argentinischer Unternehmer und Politiker 
 José Luis Manzano (Schauspieler) (1962–1992), spanischer Schauspieler